Il singolare del torneo di tennis ATP Firenze 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Adriano Panatta che ha battuto in finale Paolo Bertolucci 6-3, 6-1.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Firenze 1974